Kiefaber ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Kiefaber (* 1945), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Roland Kiefaber (* 1942), deutscher Fußballspieler